Мацуте может означать:
 Мацуте — село в Боснии и Герцеговине (община Вишеград).
 Мацуте — село в Хорватии (община Вочин).